

Personenen
Septimia Zenobia (ca. 241 – ca. 274), koningin van Palmyra
Zenobia van Armenië, koningin van Armenië van 51 – 55
Zenobia Powell Perry (1908 – 2004), een Amerikaanse componiste en muziekpedagoog

Overigen
Zenobia (opera), een opera van Albinoni